Steinweg 35 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Steinweg 35 (Hötensleben), Bauernhof in Hötensleben, Sachsen-Anhalt
 Steinweg 35 (Quedlinburg), Wohnhaus in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt